Classe I o Classe Acheron (cacciatorpediniere) in uso nella prima guerra mondiale
 Classe I (cacciatorpediniere 1936) in uso nella seconda guerra mondiale